Это список участков особого научного значения (УОНЗ) на территории Дербишира.

Де́рбишир — церемониальное графство в центре Англии, включающее в себя неметропольное графство Дербишир и унитарную административную единицу Дерби. Входит в состав региона Ист-Мидлендс. Столица неметропольного графства — Матлок, крупнейший город церемониального графства — Дерби. Общая площадь территории 2625 км². На территории Дербишира было выделено 97 участков особого научного значения: 52 из них представляют особый биологический интерес, 28 — геологический интерес, 17 — оба одновременно.

Участки особого научного значения призваны сохранить дикую природу и геологическое наследие государства. Всего на территории Англии насчитывается более чем 4000 УОНЗ, охватывающих около 8 % территории страны. Все участки попадают под действие закона . За присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Представленные в списке данные отсортированы в алфавитном порядке оригинальных названий на английском языке.

Список участков 

Легенда
 БИ — Биологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — Геологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый геологический интерес.
 Площадь — Площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — Год присвоения статуса.

Данные по состоянию на 24 ноября 2014 года.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии